Влади́мир Проко́фьевич Гро́мов (род. 21 февраля 1950) — российский общественный деятель, казачий генерал, войсковой атаман Кубанского казачьего войска (1990—2008), вице-губернатор Краснодарского края (1998—2000), Герой Труда Кубани.

Биография 
Родился на хуторе Курчанский Приморско-Ахтарского района Краснодарского края
21 февраля 1950 года. Родители — Прокофий Иванович Гром и Александра Васильевна Громова.

Образование 
 Средняя школа № 60
 Исторический факультет Кубанского государственного университета (1976)
 Аспирантура в Ростовском государственном университете (1983). Кандидат исторических наук
Ростовская Высшая партийная школа (1987 год)

Деятельность 
После службы в армии (1968—1970) окончил исторический факультет КубГУ (1971—1976) и аспирантуру РГУ (1980—1983).

С 1983 года — доцент кафедры дореволюционной отечественной истории КубГУ.

1990—2000 годы — атаман Всекубанского казачьего войска.

2000—2008 годы — Войсковой атаман Кубанского казачьего войска.

В 1999 году Указом Президента Российской Федерации присвоен чин казачьего генерала.

1994—1998 годы — депутат Законодательного собрания Краснодарского края первого созыва.

1998—2000 годы — заместитель главы администрации Краснодарского края.

С 2000 года — руководитель департамента по делам казачества и военным вопросам.

2 декабря 2007 года избран депутатом Законодательного собрания Краснодарского края. Заместитель председателя комитета по военным вопросам, воспитанию допризывной молодежи и делам казачества. Член фракции ЗСК «Единая Россия» (но не самой партии).

Автор  публикаций, посвящённых истории Юга России и кубанского казачества.

Критика
В 2002 году журналист Иосиф Вердиян критиковал слова Громова о том, что «армяне отличаются живостью, предприимчивостью и активностью в бизнесе в отличие от русских, а на фоне общей бедности обилие армян в торговле и бизнесе воспринимается местным населением отрицательно». В конце марта 2005 года в Новороссийске в бытовой драке между казаками и армянами тяжелое ножевое ранение получил новороссийский казачий атаман Владимир Петруша. Через день в Новороссийск въехали группы казаков и учинили беспорядки в городском районе Цемдолина. Они били витрины в кафе и магазинах, автомобили, избивали людей неславянской наружности. Затем казаки колонной прошли к дому культуры «Кубань». и требовали, чтобы местная армянская община выдала человека, ранившего Петрушу. Владимир Громов пообещал наводить порядок и строго спрашивать с подчиненных за незаконные действия, но при этом попросил прокуратуру серьезней взяться за рассмотрение дела о ранении Петруши.

Награды и почётные звания 

Государственные награды Российской Федерации:
 Орден Дружбы (31 июля 2002) – за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу;
 Медаль Жукова;
 Медаль «300 лет Российскому флоту» (1996);
 Медаль «В память 850-летия Москвы» 
(26 февраля 1997);
 Медаль «За заслуги в проведении Всероссийской переписи населения»                     (14 октября 2002);
 Благодарность Верховного главнокомандующего Вооружёнными силами Российской Федерации (11 февраля 2000) – за самоотверженность и отвагу, проявленные при защите Отечества.

Иностранные награды:
 Орден «Честь и слава» III степени (Абхазия).

Ведомственные и региональные награды:
 Именная шашка от Министра обороны Российской Федерации;
 Медаль «Герой труда Кубани» (2005);
 Медаль «За выдающийся вклад в развитие Кубани» I степени;
 Почётное звание «Заслуженный деятель науки Кубани»;
Почётный гражданин города Краснодара
 Почётный гражданин аула Учкулан и Урупского района.

Конфессиональные и общественные награды: 
 Орден преподобного Сергия Радонежского (РПЦ, 1995);
 Орден святого благоверного князя Даниила Московского II степени (РПЦ, 2002);     
 имеет ряд казачьих наград: медали «За заслуги перед казачеством» I, III и IV степеней и многие другие.

Примечания

Источники 
 Владимир Громов на сайте «Кто есть Кто в ЮФО».
 Биография на сайте Biografija.ru.

Кубанские казаки
Выпускники Кубанского государственного университета
Выпускники исторического факультета КубГУ
Атаманы реестровых войсковых казачьих обществ Российской Федерации
Депутаты Законодательного собрания Краснодарского края
Заслуженные деятели науки Кубани
Казачьи генералы
Заместители главы администрации Краснодарского края